Mambaya peut désigner :
 Mambaya, un village camerounais situé dans la commune de Moutourwa ;
 Mambaya, un village camerounais situé dans la commune de Bélabo.